Semionovca se poate referi la:

 Localități în Republica Moldova:
 Semionovca - sat din cadrul comunei Mingir din raionul Hîncești
 Semionovca - localitate centru de comună din raionul Ștefan Vodă

Localități omonime din Republica Moldova